Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 1964 года проходили с 11 по 23 октября в ледовом дворце «Коракуэн». В октябре 1963 года состоялся первый в истории предолимпийский турнир.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Судьи 

  Годфри Амартейффио
  Джачинто Аньелло
  Густав Аяксон
  Йон Боамфэ
  
  Х. Р. Бэнкс
  Ахим Вольф
  Б. Гёйллати
  Р. Х. Гиттинс
  Жорж Гондре
  Эмил Жечев
  Георгий Зыбалов
  Л. Йоханнес
  С. Кобаяси
  К. Кокубо
  Джон Коммон
  К. П. Кука
  Фрэнк Купер
  Том Маккош
  
  Калева Сампила
  Роберт Дж. Суркейн
  
  Э. Тиллингхаст
  О. Убари
  Икаро Фруска
  Эли Халифе
  Х. Хуссген
  П. Х. Цукколи
  
  Чу Сан Чом

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com
 Официальные результаты Отчёт о подготовке

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
1964 год в боксе
Бокс в Японии